Profant ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Profant, Mathematiker
 Wenzel Profant (1913–1989), luxemburgischer Bildhauer und Maler